Lunn ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Lunn (1888–1974), britischer Skiläufer, Bergsteiger und Schriftsteller
 Børge Lunn (1912–1986), dänischer Bauingenieur und Metallurge
 David Lunn (* 1930), britischer anglikanischer Bischof von Sheffield
 George R. Lunn (1873–1948), US-amerikanischer Soldat, Pfarrer und Politiker
 Gladys Lunn (1908–1988), britische Mittelstreckenläuferin und Speerwerferin
 Joanne Lunn (* 1973), britische Sängerin (Sopran) 
 John Lunn (* 1956), britischer Komponist
 Peter Lunn (1914–2011), britischer Skisportler und Spion
 Roy Lunn (1925–2017), britisch-US-amerikanischer Automobilkonstrukteur

Lunn steht für:
 (3208) Lunn, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lun